Die League of Ireland 1958/59 war die 38. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Drumcondra FC.

Die Shamrock Rovers gewannen die bisher neunte Meisterschaft. Der Verein qualifizierte sich damit für den Europapokal der Landesmeister 1959/60, scheiterte dort jedoch bereits in der Vorrunde am französischen Meister OGC Nizza.

Modus 
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1959
Fußballsaison 1958/59